Bonnet Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bonnet Lake (Alachua County, Florida)
 Bonnet Lake (Citrus County, Florida)
 Bonnet Lake (Highlands County, Florida)
 Bonnet Lake (Madison County, Florida)
 Bonnet Lake (Pasco County, Florida)
 Bonnet Lake (Polk County, Florida)
 Bonnet Lake (Volusia County, Florida)
 Bonnet Lake (Washington County, Florida)
 Bonnet Lake (Brantley County, Georgia)
 Bonnet Lake (Wayne County, Georgia)
 Bonnet Lake (Michigan)
 Bonnet Lake (Missouri)

Siehe auch:
 Bonnett Lake